Mendé, peuple d’Afrique de l’Ouest
 Mendé, langue d’Afrique de l’Ouest

Voir aussi 
 
 Mendè